De finale van de Europacup I van het seizoen 1969/70 werd gehouden op 6 mei 1970 in het San Siro in Milaan. Voor de tweede keer op rij stond er een Nederlandse club in de finale van de Europacup. Feyenoord, dat in deze succesvolle Europese campagne nog niet buiten de eigen Kuip had gescoord, versloeg het Schotse Celtic FC met 2-1 na verlenging.

Road to the final

Wedstrijd

1970
Europacupvoetbal 1969/70
Sportevenement in Milaan
Europacup I 1970
Feijenoord
Celtic FC